Orange County Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Orange County Airport (New York)
 Orange County Airport (Texas)
 Orange County Airport (Virginia)
 Orange County Airport, heute John Wayne Airport, in Santa Ana (Kalifornien)